Sedotta (Disgraced!) – film del 1933 diretto da Erle C. Kenton 
Sedotta (Le Vrai Coupable) – film del 1951 diretto da Pierre Thévenard